Material steht für:

 Material (3D-Computergrafik), optische Eigenschaft von Objekten
 Material (Band), US-amerikanisches Musikprojekt (ab 1979)
 Material (Betriebswirtschaft), ein Sammelbegriff für stoffliche Produktionsfaktoren in der Produktion
 Material (Materialtheorie), Material im Sinne der Materialtheorie
 Material (Schach), im Schachspiel die Gesamtheit aller Steine

Siehe auch:
 Werkstoff, Begriff für ein Material im Sinne der Materialtheorie, das u. a. die besondere Eigenschaft formgeberischer „Bildsamkeit“ besitzt